Дже́ннифер Блэнк (), урождённая — Та́ра (; , Нью-Йорк, Нью-Йорк, США) — американская актриса.

Биография 
Дженнифер Тара родилась 21 апреля 1974 года в Нью-Йорке, США. Её мать, Дженис Блэнк, является управляющей автосалоном в Топанге. В 13 лет Дженнифер уже выступала на Бродвее. Окончила профессиональную школу в Нью-Йорке. После переезда в Лос-Анджелес окончательно выбрала для себя карьеру актрисы.

Личная жизнь 
С 2009 года Дженнифер состоит в фактическом браке с актёром Майклом Бином. У пары есть сын — Дашилл Кинг Бин (род.21.03.2015).

В течение нескольких лет Дженнифер страдает обсессивно-компульсивным расстройством.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт Дженнифер Блэнк

Киноактрисы США